Костёл Святого Антония () — католический храм в городе Великие Межиричи. Памятник архитектуры Украины национального значения.

Построен в 1702—1725 годах за счёт тогдашнего обладателя села краковского старосты Ежи Доминика Любомирского. Архитектором был Войцех Ленартович, мастер любомирского цеха каменщиков и каменотесов, автор проектов костёлов Успения (Угнев), Святого Марка (Варяж) и Новоукраинки. Освещение храма состоялась в 1725 году епископом Стефаном Богуславом Рупновським.

Костёл каменный, зального типа с хорами, абсида прямоугольная, своды крещатые. Западный фасад в сдержанных формах барокко с тонкими пилястрами и двумя боковыми башнями со ступеньками вверх. Башни имеют ниши для скульптур в 2 яруса. В настоящее время костёл заброшен, пустует и требует реставрации.

В ноябре 2014 года вблизи храма были перезахоронены найденные внутри на нижнем этаже человеческие останки.

Литература 
 .— S. 378.

Примечания

Ссылки 

 Костёл Святого Антония

Культовые сооружения по алфавиту
Храмы, построенные в 1725 году
Католические храмы Украины
Храмы, заложенные в 1702 году
1720-е годы в Речи Посполитой
История Ровненской области